Soledade ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Soledade (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Soledade (Rio Grande do Sul), Bundesstaat Rio Grande do Sul 
 Soledade de Minas, Bundesstaat Minas Gerais

Soledade ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Soledade, brasilianischer Sportschütze